Tabula rasa (psychologie), term uit de psychologie
 Tabula Peutingeriana, een Romeinse reiskaart
 Tabula Traiana, een Romeins gedenkteken
 Tabula recta, term uit de cryptografie
 Tabula Rasa (Law & Order), een aflevering van een televisieserie
 Ectyoplasia tabula, een sponssoort
 Tabula (bordspel), een voorloper van backgammon

Keversoorten:
 Tabula (geslacht), een geslacht van kevers uit de familie kniptorren
 Tabula depressissima
 Tabula grandchampi
 Tabula nataliae